

Населені пункти та їхні частини
 Лясек — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лясек — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Лясек — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Лясек — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Лясек — частина міста Тичин у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Лясек — частина міста Любонь у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Лясек — частина села Ратошин-Перший в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Лясек — частина села Луковиця в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лясек — частина села Вельґе в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — частина села Ліпники в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — частина села Садковіце в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Лясек — частина села Острови-Барановські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лясек — частина села Конти в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Лясек — частина села Каменна-Воля в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лясек — частина села Паленґі в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лясек — частина села Влосновиці в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Лясек — частина села Самін у гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лясек — частина села Смульники-Раценцькі в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лясек — колонія в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Лясек — осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лясек — осада в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Лясек — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки